Blue Heron ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Heron (Kentucky), im McCreary County
 Blue Heron (South Carolina), im Georgetown County
 Blue Heron Bluff, im Beaufort County, South Carolina
 Blue Heron Pines, im Charlotte County, Florida